Wimer ist der Familienname folgender Personen:

 Marie Wimer, US-amerikanische Tennisspielerin
  Tamara Diana Wimer (* 1972), US-amerikanisch-polnische Songwriterin, Komponistin und Sängerin, siehe Isis Gee

Siehe auch:

 Wimmer